The City of Dream – poemat epicki angielskiego poety Roberta Williamsa Buchanana, opublikowany w 1888. Utwór jest poprzedzony wierszem dedykacyjnym dla Johna Bunyana. Składa się z piętnastu ksiąg. Został napisany wierszem białym.
In the noontide of my days I had a dream, 
And in my dream, which seem'd no dream at all, 
I saw these things which here are written down. 

And first methought, with terror on my heart, 
I fled, like many a pilgrim theretofore, 
From a dark City built beside the sea, 
Crying, 'I cannot any longer bear 
The tumult and the terror and the tears, 
The sadness, of the City where I dwell;
Sad is the wailing of the waters, sad 
The coming; and the going of the sun, 
And sad the homeless echoes of the streets,
[...]

Przypisy 

Angielskie eposy
Utwory literackie z 1888 
Utwory literackie napisane wierszem białym